Barbara Gębczak-Janas − polska malarka
 Barbara Janas-Dudek − polska poetka i animator kultury
 Paweł Janas − polski piłkarz i trener piłkarski
 Paweł Janas − polski malarz
 Piotr Janas − polski malarz
 Stanisław Janas − polski polityk, działacz związkowy i poseł na Sejm
 Wacław Janas − polski dyplomata i działacz państwowy
 Wincenty Janas − polski nauczyciel, działacz narodowy i propagator polskości Śląska
 Zbigniew Janas − polski polityk, działacz opozycji w PRL i poseł na Sejm